Een regio van Guinee-Bissau, zie Bafatá (regio)
 De hoofdstad van de regio, zie Bafatá (stad)